Praslin (Aube), een gemeente in het Franse departement Aube
Praslin (Seychellen), een eiland dat behoort tot de Seychellen
Praslin National Park, tweede grootste nationaal park op de Seychellen